Brika ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Abdiso bar Brika, Metropolit von Nisibis und Armenien der Assyrischen Kirche des Ostens
 Ahmed Brika (* 1936), tunesischer Radrennfahrer